Изомерија може да се односи на следеће појмове:
Изомер (хемијски), појава јављања једињења исте молекулске формуле у два или више различитих структурних облика
Изомер (нуклеарни)
Стереоизомерија, просторна изомерија